Plusieurs cathédrales catholiques ont été nommées cathédrale Saint-François-Xavier en l’honneur du missionnaire jésuite saint François Xavier, apôtre de l'Asie :
  au Japon 
 la cathédrale Saint François Xavier de Kagoshima, Kyushu ;
  en Australie :
 la cathédrale Saint-François-Xavier, à Adélaïde,
 la cathédrale Saint-François-Xavier, à Geraldton ;
 aux Bahamas :
 la cathédrale Saint-François-Xavier, à Nassau ;
  en Biélorussie :
 la cathédrale Saint-François-Xavier, à Grodno ;
  au Canada :
 la cathédrale Saint-François-Xavier, à Chicoutimi au Québec ;
  aux États-Unis :
 la basilique Saint-François-Xavier, ancienne cathédrale de Vincennes ;
  en Inde :
 la cathédrale Saint-François-Xavier, à Agartala,
 la cathédrale Saint-François-Xavier, à Bangalore,
 au Pakistan :
 la cathédrale Saint-François-Xavier, à Hyderabad ;
  en Slovaquie :
 la cathédrale Saint-François-Xavier, à Banská Bystrica.

Voir aussi 
 
 François Xavier

FrançoisXavier
~